Artur Żmijewski, acteur polonais de théâtre, cinéma et télévision
 Artur Żmijewski, artiste contemporain (photographie, vidéo, etc.)